È stato 300 del mondo in singolare nel  giugno 2007, mentre è stato 121 in doppio nell'agosto 2012.

Carriera

Singolare
Nel 1999 comincia la sua carriera, negli anni successivi partecipa a tornei futures quali Italia F18 e l'Italy F11 nel 2000, sempre grazie a delle Wild-card, ma ne esce sconfitto al primo turno.
A luglio 2001 supera il primo turno al France F13 sconfiggendo Nicolas Devilder per 6-2 7-5 prima di venire eliminato dal francese Julien Couly per7-6 6-3.

Continua a partecipare a vari futures e challenger, vince il Lithuania F2 sconfiggendo in finale sconfigge Andis Juška per 7-5 3-6 6-3.
Partecipa anche al Croatia Open Umag dove al primo turno sconfigge Tejmuraz Gabašvili, giocatore tra i top-100 grazie a un ritiro sul 6-6, mentre al secondo turno perde contro Novak Đoković per 6-3 6-4.
A fine 2006 è numero 410 del mondo.

L'anno successivo vince U.S.A. F10 sconfiggendo in finale l'italiano Adriano Biasella per 6-3 1-6 6-4.
Tenta le qualificazioni a tornei importanti quali la  Rogers Cup e Wimbledon ma non riesce ad accedere ai tabelloni principali.
Nel 2007 è stato capace di sconfiggere Jiří Vaněk per 6-3 2-0 rit. ed ha ottenuto il suo miglior ranking con la trecentesima posizione al mondo.

Nel 2008 vince il Lithuania F1 sconfiggendo in finale per 2-6 6-4 6-4 Tim Goransson, trionfa anche all'Italy F11 dove supera in finale per 3-6 6-3 6-4 Guillermo Hormazábal.
Partecipa alle qualificazioni del Delray Beach International Tennis Championships ma viene sconfitto da Pavel Chekhov 6-3 7-5; e anche al SAP Open si arrende alle qualificazioni dove viene eliminato da Ryan Haviland.

Nel 2011 tenta nuovamente la qualificazione ad un torneo dell'Atp World Tour ma sia al BNP Paribas Open che a Delray Beach non riesce a uscirne vincitore.

Doppio
Nel 2004 partecipa a vari futures, vincendone due, in Svezia e Danimarca, in compagnia di Fabio Colangelo e di Bart Beks.

L'anno successivo vince un futures assieme a Marco Crugnola.

Nel 2006 sono due i futures conquistati, insieme a  Alberto Giraudo e Fabio Colangelo.

Fa il suo esordio nel circuito principale solo nel 2012 dove, assieme allo statunitense Denis Kudla, partecipa al Delray Beach International Tennis Championships. Non riescono a superare però il primo turno, vengono infatti sconfitti dalla testa di serie numero quattro, Mark Knowles - Xavier Malisse, per 6-4, 6-3.

Note

Collegamenti esterni 
 
 La seconda vita di Stefano Ianni ubitennis.com